Rado (persoon), een Franse hofmeier
 Rado (merk), een Zwitsers uurwerkmerk